Collie-Minns ist der Familienname der folgenden Personen:

 Latario Collie-Minns (* 1994), bahamaischer Leichtathlet
 Lathone Collie-Minns (* 1994), bahamaischer Leichtathlet